Чемпионат Европы по дзюдо 1997 года проходил в Остенде (Бельгия) 11 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 1997 European Judo Championships (JudoInside.com)

1997 год в дзюдо
Спорт в Бельгии в 1997 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1997 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Остенде
События 11 мая
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Бельгии